Ben Jones, Benjamin Jones
 Benjamin Jones  (1767–1861) – amerykański kongresmen
 Benjamin Jones (1882–1963) – brytyjski kolarz torowy, mistrz olimpijski
 Benjamin R. Jones  (1906–1980) – amerykański prawnik, sędzia
 Ben Jones (1914–1989) – brytyjski (walijski) polityk i prawnik
 Ben Jones (1924–2005) – grenadyjski polityk, premier
 Reuben Jones, Ben Jones (1932–1990) – brytyjski jeździec sportowy, mistrz olimpijski
 Ben L. Jones (ur. 1941) – amerykański aktor i polityk
 Ben Jones (ur. 1977) – amerykański animator, aktor głosowy
 Ben Hardy, właśc. Ben Jones (ur. 1991) – brytyjski aktor
 Ben Jones – kanadyjski animator
 Ben Jones (ur. 1990) – walijski snookerzysta